Le Rosier de Madame Husson – film del 1932 diretto da Dominique Bernard-Deschamps
Le Rosier de Madame Husson – film del 1950 diretto da Jean Boyer